Erro har flere betydninger:
Erro (Spanien) - en kommune i autonome region Navarra.
Erro (månekrater) - et nedslagskrater på Månen.